Pauliceia pode ser:

 Pauliceia, município brasileiro
 Pauliceia (São Bernardo do Campo), bairro
 Pauliceia Desvairada, livro (1922) de Mário de Andrade

Desambiguação